Árbol botella puede referirse a:
El nombre común de la planta Brachychiton acerifolius; o
El nombre común de la planta Pachypodium lealii.
El nombre común de la planta Ceiba speciosa.